Le Seur ist der Familienname folgender Personen:

 Eduard Le Seur (1873–1956), deutscher Theaterschauspieler an mehreren deutschen Theatern; nach Theologiestudium, Pfarrer in Berlin-Lichterfelde u. a. Orten
 Marie Le Seur (1843–1898), deutsche Schauspielerin, zuletzt am Herzoglichen Hoftheater Coburg-Gotha, Mutter der drei Brüder Eduard, Walter und Paul Le Seur
 Rosa Le Seur (1846–1920), deutsche Schauspielerin und Sängerin
 Paul Le Seur (1877–1963), deutscher evangelischer Theologe, jüngster Bruder von Eduard Le Seur (1873–1956)
 Thomas Le Seur (1703–1770), französischer Mathematiker und Physiker